Dit is een lijst van planetoïden 15901-16000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15901) - || 1997 RY8|| 12 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15902) Dostál || 1997 RA9|| 13 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (15903) Rolandflorrie || 1997 RP10|| 5 september 1997 || T. Handley
|-
| (15904) Halstead || 1997 SD11|| 29 september 1997 || T. Stafford
|-
| (15905) Berthier || 1997 SV15|| 27 september 1997 || ODAS
|-
| (15906) Yoshikaneda || 1997 SX21|| 30 september 1997 || T. Okuni
|-
| (15907) Robot || 1997 TG10|| 6 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (15908) Bertoni || 1997 TE12|| 2 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (15909) - || 1997 TM17|| 8 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15910) Shinkamigoto || 1997 TU17|| 6 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15911) Davidgauthier || 1997 TL21|| 4 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (15912) - || 1997 TR26|| 13 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15913) Telemachus || 1997 TZ27|| 1 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (15914) - || 1997 UM3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15915) - || 1997 UR3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15916) Shigeoyamada || 1997 UL7|| 25 oktober 1997 || N. Sato
|-
| (15917) Rosahavel || 1997 UX7|| 28 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (15918) Thereluzia || 1997 UE9|| 27 oktober 1997 || N. Ehring
|-
| (15919) - || 1997 UA22|| 25 oktober 1997 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (15920) - || 1997 UB25|| 29 oktober 1997 || LINEAR
|-
| (15921) Kintaikyo || 1997 VP || 1 november 1997 || A. Nakamura
|-
| (15922) Masajisaito || 1997 VR || 1 november 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15923) - || 1997 VN3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15924) Axelmartin || 1997 VE5|| 7 november 1997 || B. Koch
|-
| (15925) Rokycany || 1997 VM6|| 10 november 1997 || L. Šarounová
|-
| (15926) - || 1997 VP6|| 5 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15927) - || 1997 WV2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15928) - || 1997 WC3|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15929) Ericlinton || 1997 WQ11|| 22 november 1997 || Spacewatch
|-
| (15930) - || 1997 WT37|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (15931) - || 1997 WK45|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (15932) - || 1997 XL5|| 2 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15933) - || 1997 YD || 18 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15934) - || 1997 YQ || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15935) - || 1997 YT || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15936) - || 1997 YM4|| 22 december 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (15937) - || 1997 YP5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15938) Bohnenblust || 1997 YA8|| 27 december 1997 || P. G. Comba
|-
| (15939) Fessenden || 1997 YP8|| 28 december 1997 || Spacewatch
|-
| (15940) - || 1997 YU13|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15941) Stevegauthier || 1997 YX15|| 29 december 1997 || Spacewatch
|-
| (15942) - || 1997 YZ16|| 23 december 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15943) - || 1998 AZ || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15944) - || 1998 AH5|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (15945) Raymondavid || 1998 AZ5|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (15946) Satinský || 1998 AP7|| 8 januari 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (15947) Milligan || 1998 AL10|| 2 januari 1998 || J. Broughton
|-
| (15948) - || 1998 BE || 16 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15949) Rhaeticus || 1998 BQ || 17 januari 1998 || E. Meyer, E. Obermair
|-
| (15950) Dallago || 1998 BA2|| 17 januari 1998 || Madonna di Dossobuono
|-
| (15951) - || 1998 BB2|| 17 januari 1998 || L. Lai
|-
| (15952) - || 1998 BM7|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (15953) - || 1998 BD8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15954) - || 1998 BG11|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (15955) Johannesgmunden || 1998 BS13|| 26 januari 1998 || E. Meyer
|-
| (15956) - || 1998 BY24|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15957) Gemoore || 1998 BB27|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (15958) - || 1998 BE33|| 30 januari 1998 || ODAS
|-
| (15959) - || 1998 BQ40|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (15960) Hluboká || 1998 CH || 2 februari 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (15961) - || 1998 CC1|| 4 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15962) - || 1998 CM2|| 15 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15963) Koeberl || 1998 CY3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (15964) Billgray || 1998 DU || 19 februari 1998 || J. M. Roe
|-
| (15965) Robertcox || 1998 DU7|| 23 februari 1998 || J. M. Roe
|-
| (15966) - || 1998 DL13|| 25 februari 1998 || NEAT
|-
| (15967) Clairearmstrong || 1998 DN20|| 24 februari 1998 || M. Armstrong
|-
| (15968) Waltercugno || 1998 DX35|| 27 februari 1998 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (15969) Charlesgreen || 1998 EW11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (15970) Robertbrownlee || 1998 FA9|| 22 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (15971) Hestroffer || 1998 FA11|| 25 maart 1998 || ODAS
|-
| (15972) - || 1998 FM27|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (15973) - || 1998 FM85|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (15974) - || 1998 FL103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (15975) - || 1998 FW108|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (15976) - || 1998 FY119|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (15977) - || 1998 MA11|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (15978) - || 1998 QL1|| 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (15979) - || 1998 QW34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (15980) - || 1998 RC19|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (15981) - || 1998 UP6|| 18 oktober 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15982) - || 1998 VA4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (15983) - || 1998 WM1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15984) - || 1998 WM7|| 24 november 1998 || LINEAR
|-
| (15985) - || 1998 WU20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (15986) Fienga || 1998 XU1|| 7 december 1998 || ODAS
|-
| (15987) - || 1998 XV10|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (15988) Parini || 1998 XD24|| 11 december 1998 || Spacewatch
|-
| (15989) - || 1998 XK39|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (15990) - || 1998 YT1|| 17 december 1998 || K. Korlević
|-
| (15991) - || 1998 YH3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15992) Cynthia || 1998 YL4|| 18 december 1998 || G. Hug
|-
| (15993) - || 1998 YH8|| 24 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15994) - || 1998 YO8|| 23 december 1998 || K. Korlević
|-
| (15995) - || 1998 YQ9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (15996) - || 1998 YC12|| 27 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15997) - || 1999 AX || 7 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15998) - || 1999 AG2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15999) - || 1999 AG7|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (16000) Neilgehrels || 1999 AW16|| 10 januari 1999 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten